Galen puede hacer referencia a:
 Galen (Nueva York), pueblo ubicado en el condado de Wayne, en el estado de Nueva York (Estados Unidos).
 Galen (cráter), pequeño cráter de impacto lunar.
 Galen (Babylon 5), personaje ficticio de la serie televisiva de ciencia ficción Babylon 5.

Además, puede referirse a los siguientes hombres:

 Christoph Bernhard von Galen (1606-1678), príncipe-obispo de Münster.
 Clemens August Graf von Galen (1878-1946), obispo de Münster y cardenal de la Iglesia católica, de origen nobiliario.